Do 13 steht für:
 Dornier Do 13, ein militärischer Flugzeugtyp

DO-13 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO13